Испанская иммиграция в Перу была самым важным и постоянным миграционным потоком в андийскую страну с момента её колонизации.

Испанцы рассредоточились по всей перуанской территории, даже в небольших городах страны, и приблизительная численность оценивается в 23 889 иммигрантов в 2010 году, став второй иностранной общиной и первой из европейцев, иммигрировавших на территорию Перу. Хотя самая большая испанская община находится в Лиме, ​​в других крупных городах таких как Трухильо, Арекипа, Куско, Чиклайо, Пьюра и Ика также проживают значительные общины испанских иммигрантов. В действительности термины «испанская иммиграция» или «перуанские испанцы» используются для обозначения и других этнических групп с Пиренейского полуострова, таких как баски или каталонцы, прибывшие в Перу во время завоевания, после него и до настоящего времени.

История 

В 1532 году испанские конкистадоры достигли территории Перу. Когда они начали колонизировать, их культура и влияние распространились по всей стране. Распространялась не только религия, но и население. В период перуанской колониальной эпохи в перуанские порты прибыли сотни тысяч испанских иммигрантов. Многие из них были мавританского или сефардского еврейского происхождения. Эти иммигранты испанского происхождения, называемые peninsulares, вызывали много трений между собой и местными креолами испанского происхождения. У пенинсуляров был более высокий социальный статус, чем у креолов, несмотря на то, что их единственное отличие заключалось в месте рождения. Им были предоставлены высшие государственные должности, в то время как креолы, хотя и были намного богаче метисов и индейцев, не получили всех привилегий, предоставленных испанцам, родившимся в Испании. В конечном итоге это привело к движению за независимость в XIX веке. В колониальный период Испанская корона отвергала иммиграцию других европейцев в Перу. По этой причине на протяжении всего колониального периода, вплоть до обретения независимости, европейское население Перу состояло исключительно из испанцев. Во время обретения независимости уровень иммиграции был низким, и в страну въехало не так много европейцев. Нация, по сути, находилась в состоянии хаоса по той причине, что правительство все ещё находилось в процессе принятия решения о том, как оно собирается управлять новой независимой страной. В это время многие военачальники или диктаторы пытались захватить власть в стране.

Некоторые из этих попыток, такие как попытка Симона Боливара, встретили общественное одобрение, а другие — нет. Испанская иммиграция не возобновлялась до 1840-х годов, в начале эры гуано, одного из самых процветающих периодов Перу. За это время иммиграция из Испании значительно увеличилась, экономика процветала, а уровень жизни был высоким. Эта эпоха закончилась в 1866 году испано-перуанской войной. После войны иммиграция, хотя приток иммигрантов уменьшился, оставалась стабильной до 1930-х годов. В течение Гражданской войны в Испании, тысячи испанцев бежали в Перу. Во время диктатуры генерала Франсиско Франко люди в страхе бежали от режима, особенно республиканцы, пытаясь избежать возмездия новой власти.

По оценкам таких авторов, как Джованни Бонфильо, европейцы неиспаноязычного происхождения въезжали даже в колонии, и их было немало, оценив, что в целом въехало около 150 000 европейцев плюс 100 000 человек с американского континента на рубеже XIX и XX веков. По оценкам, из общего числа миграций немногим более 90 % осело на постоянной основе на территории страны.

Именно с диктатурой Хуана Веласко Альварадо в конце 1960-х годов начинается эмиграция перуанцев за границу, предпочтительно в Европу и США, состоящая из всех этнических слоев страны, которая привела к гиперинфляции правительства Алана Гарсиа около 1985—1990 гг. Тенденция испанской иммиграции снова относительно изменилась в сторону Перу в последние годы из-за экономического взлета Перу за последние 20 лет, а также из-за того, что многие испанские туристы обосновались в Перу.

Миграционные потоки 
Регионами, откуда прибыло большинство испанских иммигрантов, были Эстремадура, Кастилия, Галисия и Андалусия, Страна Басков. Однако большинство колониальных иммигрантов были выходцами из регионов Кастилии, Андалусии, Эстремадуры, Арагона, Валенсии, Ла-Манчи и Мурсии, среди прочих. Эти иммигранты обычно уходили из портов Кадиса или Севильи и прибывали в порты Кальяо, Мольендо и Пиментель. Многие из этих иммигрантов сделали остановку в карибских портах, прежде чем прибыть в Перу. До открытия Панамского канала суда вынуждены обходить мыс Горн, чтобы добраться до перуанских портов. Хотя и не многие, но несколько путешественников добрались из Европы в Перу через реку Амазонку. Эти иммигранты выбрали путь многих торговых судов, направляющихся за каучуком в Перу, чтобы продать его в Европу. Эти иммигранты прибыли в речной порт Икитос. Почти все они остались там.

В составе испанской иммиграции в Перу были также лица еврейского происхождения (сефарды), хотя большинство эмигрировало в колониальный период, поскольку сефарды, эмигрировавшие в разные страны в конце XIX и XX веков, прибыли частично, из Северной Африки, Анатолии и Балкан и не обязательно с Пиренейского полуострова. В результате увеличения гонений, изгнаний и обращений в связи с постепенным внедрением инквизиции на полуострове и её колониях с конца XV века до начала XIX века, они эмигрировали в основном в Северную Африку, Османскую империю и в меньшей степени в Италию, а также в Голландию, Англию и её колонии. Однако большая часть также эмигрировала в испанские и/или португальские колонии в Америке в колониальные времена, как марраны. Сегодня их потомки смешались с местным населением и исповедуют христианство, в основном католицизм.

Таблица миграционных потоков

Известные перуанские испанцы 

 Роза Лимская
 Клаудио Писарро
 Луис Кастаньеда
 Алан Гарсия
 Хосе Бернардо де Талье
 Хосе де ла Рива Агуэро
 Мануэль Саласар-и-Бакихано
 Филипе Сантьяго Салаверри
 Хуан Крисостомо Торрико Гонсалес
 Хуан Антонио Песет
 Мариано Игнасио Прадо
 Хосе Бальта
 Ремихио Моралес Бермудес
 Хустиниано Боргоньо
 Мануэль Кандамо
 Эдуардо Лопес де Романья
 Аугусто Легия
 Хосе Бустаманте-и-Риверо
 Фернандо Белаунде Терри
 Хавьер Перес де Куэльяр
 Мариано Эдуардо де Риверо-и-Устарис
 Франсиско Моралес Бермудес
 Чабука Гранда
 Мигель Грау
 Сесар Миро
 Франсиско Миро Кесада Кантуариас
 Альберто Техада Норьега
 Иполито Унануэ
 Альберто Бустаманте Белаунде
 Альфонсо Угарте
 Мерседес Араос
 Хавьер Валье Риестра
 Мартин Адан

Примечания 

Испанская диаспора
Народы Перу